Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-1975), fondateur de l'Opus Dei ;
 Francisco de Paula Burguera Escrivá (1928-2015), poète, dramaturge, homme politique, essayiste et journaliste.

Voir aussi